Guthmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Guthmüller (1937–2020), deutscher Romanist
 Marie Guthmüller (* 1973), deutsche Romanistin